Remigny (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Remigny (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia